Pępowo est le nom des localités polonaises suivantes :
 Pępowo, gmina du powiat de Gostyń, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Pępowo, village et siège de cette gmina
 Pępowo, village du powiat de Kartuzy, dans la voïvodie de Poméranie.